

Persone 
 Aldobrandino Malvezzi (1881-1961) – accademico, giornalista e orientalista italiano
 Cristofano Malvezzi (1547-1597) – compositore italiano
 Fernando Malvezzi (1912-2003) – aviatore italiano
 Giovanni Luigi Malvezzi de' Medici (1819-1892) – politico, patriota e letterato italiano
 Nerio Malvezzi de' Medici (1856-1929) – politico italiano
 Piero Malvezzi (1916-1987) – scrittore, partigiano, attivista politico italiano
Valerio Malvezzi (1967 –  ) – politico
 Vincenzo Malvezzi Bonfioli(1715-1775) – cardinale italiano
 Virgilio Malvezzi (1595-1654) – scrittore, militare e politico italiano

Altro 
 Malvezzi – famiglia nobile italiana 
 Malvezzi Campeggi
 Selva Malvezzi – frazione del comune italiano di Molinella, in Emilia-Romagna